Donji Kneginec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gornji Kneginec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 761 stanovnika te 235 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji